Squeeze:

Музыка

Музыкальные исполнители 
 Squeeze (группа) — британская рок-группа

Альбомы 
 Squeeze (альбом The Velvet Underground)
 Squeeze (альбом Фионы)
 Squeeze (альбом Squeeze)